Mersin (district), een district in Turkije
Mersin (stad), een stad in Turkije
Mersin (provincie), de provincie waarin die stad ligt